Příjmení Karavajev (, ) má více nositelů:

 Alexandr Karavajev (* 1979), ruský filmový režisér
 Arťom Karavajev (* 1992), ruský hokejista
 Oleg Karavajev (1936–1978), sovětský reprezentant v zápase řeckořímském, olympijský vítěz
 Oļegs Karavajevs (* 1961), sovětský a lotyšský fotbalista, brankář ()
 Olexandr Karavajev (* 1992), ukrajinský fotbalista
 Vjačeslav Karavajev (* 1995), ruský fotbalista
 Vladimir Afanasjevič Karavajev (1922–1939), ruský sovětský entomolog

podobná příjmení 
 Kuzmin-Karavajev